Суйнин:

Суйнин — городской округ в провинции Сычуань КНР.
Император Суйнин — император Японии.
Суйнин — уезд в городском округе Шаоян КНР.
Суйнин — уезд в городском округе Сюйчжоу.